Mount Hope Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistet:
 Mount Hope Cemetery (Massachusetts), ID-Nr. 09000767
 Mount Hope Cemetery (Missouri), ID-Nr. 03000994
 Mount Hope Cemetery (North Carolina), ID-Nr. 08001292

Sonstige:
 Mount Hope Cemetery (San Diego) in San Diego, Kalifornien
 Mount Hope Cemetery (Monroe County) in Rochester, New York
 Mount Hope Cemetery (Westchester County) in Hastings-on-Hudson, New York